Коди Рид Кэш (; род. 21 августа 1987 года) — американский актёр, получивший широкую известность благодаря роли Зака Янга в телесериале «Отчаянные домохозяйки».

Личная жизнь 
Кэш родился в Санта-Монике и вырос в Оухай, штат Калифорния. Его предки — шотландцы. До 14 лет работал на ранчо, а затем переехал с Кэмэрио, Калифорния. Его отец — актёр и писатель, а мать — режиссёр и фотограф. У него также старший брат Макс.

Карьера 
После многочисленных гостевых появлений, Коди получил большую роль в ситкоме Джона Гудмана «Норма в Огайо», однако шоу было отменено после выхода в эфир семи эпизодов. Также Кэш сыграл школьника из Техаса в австралийском телесериале «Где-то там». Через четыре год Кэш получил роль Зака Янга в комедийной драме «Отчаянные домохозяйки» канала ABC, став одной из центральных фигур главной интриги первого сезона — самоубийства Мэри Элис Янг, от лица которой ведётся повествование. Актёр вернулся в третий сезон шоу в качестве тайного поклонника Габриэль Солис и вновь появился в седьмом сезоне. В 2010 году сыграл главную роль Нила Коннерса в фильме ужасов «Письмо счастья».

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 

Дети-актёры США
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале